

Toponymie 
Bretteville est le nom de plusieurs communes ou anciennes communes de France, toutes localisées en région Normandie.

Bretteville, commune française de la Manche.

Mais aussi, en nom composé :
Bretteville-du-Grand-Caux, commune française de la Seine-Maritime ;
Bretteville-du-Petit-Caux, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Varneville-Bretteville ;
Bretteville-le-Rabet, commune française du Calvados ;
Bretteville-l'Orgueilleuse, commune française du Calvados ;
Bretteville-Saint-Laurent, commune française de la Seine-Maritime ;
Bretteville-sur-Ay, commune française de la Manche ;
Bretteville-sur-Bordel, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Tessel ;
Bretteville-sur-Dives, commune française du Calvados ;
Bretteville-sur-Laize, commune française du Calvados ;
Bretteville-sur-Odon, commune française du Calvados.

Tessel-Bretteville, ancien nom de la commune de Tessel, (Calvados) ;
Varneville-Bretteville, commune française de la Seine-Maritime.

Patronyme 
Bretteville est également un nom de famille normand ; il est surtout présent en Seine-Maritime.
 Gorm Bretteville (1939-), joueur de squash et chirurgien plasticien norvégien .

Liens externes 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme normand